Николай Алексеевич Тюрин () — педиатр, доктор медицинских наук, академик Международной академии Высшей школы, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почётный профессор Российского университета дружбы народов, почётный член Богемо-Словацкой медицинской ассоциации им. Пуркинье, член-корреспондент Кубинского общества аллергологов.

Биография 
Родился в селе Грачёвка Оренбургской области. В июне 1941 года Н. А. Тюрин получил диплом с отличием об окончании фельдшерской школы г. Уральска, а в августе 1941 года был призван в ряды Красной Армии. Пройдя от Сталинграда до Румынии, гвардии старший лейтенант медицинской службы Н. А. Тюрин в составе сводного полка 2-го Украинского фронта принимал участие в Параде Победы 24 июня 1945 года в Москве.
 
В 1952 году с отличием, именным стипедиантом, окончил 1-й Московский медицинский институт и был рекомендован в клиническую ординатуру на кафедру детских болезней. В 1958 году он защитил кандидатскую диссертацию «Сердечно-сосудистая система при бронхиальной астме у детей», а в 1969 году — докторскую: «Бронхиальная астма у детей».

С 1975 года он возглавил кафедру детских болезней Университета Дружбы народов, в период 1981—1985 годы был деканом медицинского факультета.

Сфера его научной деятельности — вопросы патогенеза, клиники, патоморфологии и лечения бронхиальной астмы детского возраста.

Был ведущим программ Центрального телевидения «Здоровье детей» и «Мамина школа» в 1976—1984 годы; членом правления Всероссийского общества педиатров и председателем правления Московского общества детских врачей; ответственным секретарем и заместителем главного редактора журнала «Педиатрия».

Им опубликовано более 300 научных работ, в том числе 3 монографии и учебник «Детские болезни», подготовлено 39 кандидатов и докторов наук.

Награждён 16 боевыми орденами и медалями, в том числе орденами «Отечественной войны», «Красная звезда», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». По его инициативе и при его непосредственном участии было издано три сборника об участниках Отечественной войны 1941—1945 гг.

Похоронен в Москве на Хованском кладбище.

Примечания

Литература 
 Николай Алексеевич Тюрин (к 80-летию со дня рождения) // Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 2003. — Т. 48. — N 5. — С. 7.
 Памяти Н. А. Тюрина

Ссылки 
 Биографическая справка

Родившиеся в Грачёвском районе (Оренбургская область)
Педиатры СССР
Выпускники 1-го МГМУ
Преподаватели 1-го МГМУ
Преподаватели Российского университета дружбы народов
Похороненные на Хованском кладбище